Vozokany mohou označovat slovenské obce:
 Vozokany – obec v okrese Galanta
 Vozokany – obec v okrese Topoľčany
 Malé Vozokany – obec v okrese Zlaté Moravce
 Veľké Vozokany – obec v okrese Zlaté Moravce
 Plavé Vozokany – obec v okrese Levice
 Nové Vozokany – bývalá obec (1975–1990), vznikla sloučením obcí Veľké Vozokany, Malé Vozokany a Červený Hrádok

vesnice
 Vozokany nad Hronom – část obce Hronovce v okrese Levice